U74 ou U-74 peut faire référence à :
 Grand icosidodécaèdre rétroadouci (U74), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 Ligne U74 du métro léger de Düsseldorf ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres